La gara di nuoto dei 50 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto 2017 è stata disputata il 28 luglio e il 29 luglio presso la Duna Aréna di Budapest. Vi hanno preso parte 119 atleti provenienti da 105 nazioni.

La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Caeleb Dressel, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al brasiliano Bruno Fratus e al britannico Benjamin Proud.

Medaglie

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Stile libero 50 M